Prastio,  villaggio del distretto di Famagosta di Cipro
 Prastio,  villaggio del distretto di Nicosia di Cipro